Poppon ou Poppo est un anthroponyme masculin vraisemblablement d'origine germanique (peut-être un diminutif), peu usité aujourd'hui, porté principalement au Moyen Âge par les personnalités suivantes :

Saints chrétiens 
 Poppon de Stavelot (978-1048), abbé de Stavelot-Malmédy dans le diocèse de Liège, seconda le bienheureux Richard de Verdun pour relancer le monachisme en Flandre ; fêté le 25 janvier.

Autres personnalités 
 Poppon (), duc de Thuringe ;
 Poppon (986-1047), archevêque de Trèves ;
 Poppon de Brixen (mort en 1048), pape sous le nom de Damase II ;
 Poppon (mort en 1048), patriarche d'Aquilée ;
 Poppon (mort en 1103), évêque de Metz ;
 Poppo von Osterna (mort en 1267), grand maître de l'Ordre teutonique.

Références 

Homonymie de prénom

en:Poppo